

Događaji 
 Dejok stupa na prijestolje Medijskog Carstva.
 Salamanasar V. nasljeđuje na asirijskom prijestolju kralja Tiglatpilesera III.

Rođenja

Smrti